GSAP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 854 амінокислот, а молекулярна маса — 97 802.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки